Nome di diversi centri degli Stati Uniti d'America:
 New Ulm, città del Minnesota;
  New Ulm, città del Texas.